Октябрьский проспект (до 28.02.1967 г. — улица Патриса Лумумбы) — находится в Центральном районе Новокузнецка, одна из главных магистралей города.

История 
До 1957 года на месте дороги был двухкилометровый пустырь, который затоплялся Томью, поэтому никакого жилья там не было. В 1961 году, после сооружения дамбы, началась застройка первого микрорайона, который горожане вскоре стали называть «новой республикой», а сам проспект должен был соединить Комсомольскую площадку и площадь в районе 1-й городской больницы. 18 апреля 1961 года, решением горисполкома (№ 122), проспект назвали в честь Патриса Лумумбы и именно здесь в Новокузнецке появились первые панельные дома башенного типа. 28 февраля 1967 года, решением горисполкома (№ 82), проспект переименовывают в Октябрьский, а проезд Моховой, появившейся в 1935 году, — в улицу Лумумбы. В этом же году на проспекте открывается самый большой (1240 мест) в городе кинотеатр «Сибирь». 6 января 1978 года по проспекту начал ходить первый в городе троллейбус, по маршруту «Октябрьский — Вокзал». В 1987 году начинает работать крупнейший на юге Кузбасса специализированный магазин «Автолюбитель».

Описание 
Начало берёт с кольца Бардина, Кирова и Кузнецкстроевского проспектов и заканчивается пересечением с Транспортной улицей. Пересекает улицы Циолковского и Дружбы. Продолжением Октябрьского проспекта является Кондомское шоссе. Здесь проходит Кондомское шоссе, соединявшее город и Аглофабрику.

Направление с северо-запада на юго-восток.

Здания и сооружения 
Проспект застроен типовыми пяти- и девятиэтажками.

В начале проспекта находится «Дом быта» на кольце Универбыта и композиция «Дружба народов», сквер им. Выпова.

Между домов по пр. Октябрьский № 36 и 38А находится сквер им. Кузнецова (2019 год).

На пересечении с ул. Циолковского — Бульвар Героев, кинотеатр Сибирь (ныне протестантская церковь).

магазин «Автолюбитель», д.58 (1987 год).

 Кузбасский юридический институт (КИФСИН).

Транспорт 

По всему проспекту проходят троллейбусы № 1, 2, 7 и автобус № 66, остальные маршруты проходят на отдельных участках улицы:

 от Универбыта до Бульвара Героев (ул. Циолковского) — трамваи № 2, 5, 9; троллейбусы № 1, 2, 7; автобусы № 66, 70.
 от Бульвара Героев до пр. Дружбы — трамваи № 2, 5, 9; троллейбусы № 1, 2, 7; автобусы № 27, 27к, 66, 70, 160.
 от пр. Дружбы до ул. Транспортной — троллейбусы № 1, 2, 7; автобусы № 66, 160.

Остановки

 «пр. Октябрьский (Хлебзавод)». Конечная маршрутов троллейбуса № 1, 2, 7 и автобусного № 160. Проходящая для маршрута № 66.
 «Комсомольская площадка». Трамваи № 2, 5, 9; троллейбусы № 1, 2, 7; автобусы № 66, 70, 160.
 «Магазин Светлана». Только трамваи № 2, 5, 9.
 «Бульвар Героев». Трамваи № 2, 5, 9; троллейбусы № 1, 2, 7; автобусы № 27, 27к, 66, 70, 160.
 «Магазин Спортсмен». Только троллейбусы № 1, 2, 7 и автобусы № 27, 27к, 66, 70, 160.
 «Универбыт». Только трамваи № 2, 5, 9.
По центру возможно доехать до Кузнецкстроевского пр., ул. Орджоникидзе, пр. Курако, ул. Циолковского, пр. Дружбы, ул. Транспортной, ул. Кутузова, пр. Бардина, пр. Металлургов, ул. Белана и пр. Строителей.

Скверы и бульвары 
Бульвар Героев
Торжественно открыт 9 мая 1975 года, когда был зажжён Вечный огонь. Он вспыхнул от пламени мартеновской печи Кузнецкого металлургического комбината. В этот же день торжественно открылся Пост № 1. Второе открытие бульвара Героев состоялось в 1977 году, когда были закончены и установлены скульптурные рельефы Венка Славы. Венок Славы представляет квадратную стелу на четырёх гранитных столбах со скульптурным фризом, облицованным внутри скульптурным, а снаружи — декоративным рельефом.

Сквер им. Кузнецова

В 2019 году в городе Новокузнецке в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» было начато благоустройство двух общественных пространств — сквер имени Кузнецова. Алексей Фёдорович Кузнецов был генеральным директором Кузнецкого Металлургического комбината. Под его руководством предприятие пережило значительный экономический подъём, техническое перевооружение и реконструкцию действующих производств. Благодаря Кузнецову в городе строилось новое жильё, детские сады, пионерский лагерь «Космонавт», горнолыжная база «Мрас-Су» профилакторий «Металлург». Мемориал Славы кузнецких металлургов, реконструкция ледового Дворца спорта также связаны с его именем.

Сквер им. Выпова
Проект благоустройства территории сквера им. архитектора Александра Ивановича Выпова выполнен по заказу администрации города Новокузнецка. Строительство объекта закончено в 2018 году в рамках реализации приоритетной федеральной программы «Формирование комфортной городской среда». Сквер носит имя архитектора А. И. Выпова, автора, в числе прочего, монументальной композиции «Дружба народов», возведённой в честь пятидесятой годовщины основания СССР, являющейся доминантой прилегающей территории.

Почтовые индексы 
654018 — Циолковского ул, 59.

654041 — Циолковского ул, 29.

654066 — Грдины ул, 7.

Примечания

Ссылки 
 Проспект Октябрьский на сайте 400 знаменитых Новокузнечан 

Октябрьский
Новокузнецк